Агенція соціального аналізу «Соціум-ХХІ» — недержавна громадська організація в Україні.

Дата заснування: 1996.

Регіони діяльності: Тернопіль, Волинь, Рівне, Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці.

Напрямки досліджень, діяльності: Виконавча влада, Малий бізнес, Партії, Експертне опитування, Політика, Соціологія, Громадська думка, Консультації, Регіональна політика, Економічні реформи, Семінари.  

Проведення соціологічних та маркетингових досліджень, PR-кампанії, аналітичне обслуговування бізнесу та місцевого самоврядування.

Керівник: Олександр Мартинюк

Джерела
 http://www.intellect.org.ua/index.php?lang=u&author_id=12166&page=author_info&theme_id=0 
 https://web.archive.org/web/20160920113511/http://consulting.budagent.com/9 
 https://web.archive.org/web/20160817095134/http://energy.gift/agentsiya-sotsialnogo-analizu-sotsium-xxi_11972280.html 
 http://www.invest-ua.com/org.php?lang=ukr&inc=project_dealer_1  

Громадські організації України
Зв'язки з громадськістю